

Geografia 
 Spera – frazione di Castel Ivano (TR) 
 Distretto di Spera – distretto dell'Afghanistan della provincia di Khowst

Persone
Angelo Spera (1819-1902) – magistrato, avvocato e politico italiano
Benedetto Spera (1934–) – criminale italiano
Clemente Spera (1661-1742)- pittore italiano
 Deborah Spera – produttrice cinematografica
Michele Spera (1937–) – designer italiano

Altro 
 Villa Spera – villa in stile liberty, in via Tasso (Napoli)